Аксубаево (; , ) е селище от градски тип, административен център на Аксубаевски район, Татарстан. Населението му към 1 януари 2018 година е 9863 души.

История 

Селището е споменато през 1771 година, през 1973 година става селище от градски тип.

Население

Източници 

Селища от градски тип в Татарстан